El Nacional es el nombre de los siguientes diarios:
 El Nacional, un extinto periódico argentino fundado por Dalmacio Vélez Sársfield.
 El Nacional, un extinto periódico argentino fundado en 1958.
 El Nacional; periódico semanal canadiense en español.
 El Nacional; periódico dominicano.
 El Nacional; periódico ecuatoriano.
 El Nacional; extinto periódico chileno.
 El Nacional; extinto periódico mexicano.
 El Nacional (1865-1903); extinto periódico peruano.
 El Nacional, extinto periódico uruguayo.
 El Nacional. periódico venezolano.
 El Nacional.cat periódico digital fundado en Cataluña que se publica en catalán y en castellano.

Otros usos

 El Nacional también el nombre de un equipo de fútbol de Ecuador.
 El Nacional, obra teatral de Els Joglars de 1993.
 El Nacional, equipo de baloncesto de Argentina.
 Café El Nacional, antiguo café de Buenos Aires, ya desaparecido, conocido como La Catedral del Tango..
 Teatro El Nacional, teatro de Buenos Aires construido en 1906 llamado originalmente Teatro Nacional.